Суковкін Микола Іосафович — російський офіцер і державний діяч, смоленський і київський губернатор, сенатор.
 Суковкін Михайло Акінфійович — київський губернський комісар, посол Української Держави й УНР в Османській імперії.